Oderberge – niemieckie określenie Gór Odrzańskich w Czechach
 Oderberge – wzgórza we Frankfurcie nad Odrą
 Oderberge – rezerwat przyrody między Lubuszem i Seelow